Laetitia steht für:
 Laetitia (Gottheit) (Göttin der Fröhlichkeit), eine der minderen römischen Göttinnen, siehe Römische Mythologie #Personifikationen
 (39) Laetitia, Hauptgürtelasteroid, benannt nach der römischen Göttin
 Laetitia („Freude“), eine der 16 Grundfiguren der europäischen Geomantie, siehe Geomantie #Europäische Methode
 Heilige Laetitia, spanische Jungfrau und Märtyrerin, katholische Heilige
 Laetitia (Vorname); Vornamensträgerinnen siehe dort
 Laetitia (Cyclecar), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Laetitia, Lied (2003) auf Die Prophezeiung (Album) des deutschen Musikprojekts E Nomine

Lätitia steht für:
 Lätitia (Künstlervereinigung), Düsseldorfer Künstlervereinigung

Siehe auch:
 Villa Laetitia
 Maria Lätitia
 Letitia